Vollmühle steht für:
 eine Walkmühle

Bauwerke:
 Vollmühle (Bergisch Gladbach), eine ehemalige Walkmühle in Bergisch Gladbach
 Vollmühle (Gatzweiler), eine Wassermühle in Mönchengladbach-Gatzweiler
 eine ehemalige Wassermühle in Eschweiler-Weisweiler
 eine ehemalige Wassermühle am Geeser Bach bei Pelm
 eine ehemalige Wassermühle in Selfkant-Tüddern
 eine ehemalige Mühle in Heinsberg-Unterbruch
 eine ehemalige Mühle in Oberweis